NSS — аббревиатура:

 NSS (Novell Storage Services) — файловая система используемая в операционной системе Novell NetWare.
 NSS (not schoolsafe, Not safe for work) — аббревиатура для обозначения ресурсов, которые не стоит открывать на рабочем месте.
 NSS (Network Security Services) — пакет библиотек, разработанных для поддержки сетевой информационной защиты кросс-платформенных приложений.
  (Name Service Switch) — средство в операционных системах Unix для конфигурации разрешения имён, например, доменных или имён пользователей.
 NSS-6 — спутник связи, расположенный на геостационарной орбите, принадлежащий нидерландской компании New Skies Satellites.
 NSS-8 — нидерландский спутник связи, произведённый Boeing для компании SES World Skies.
  — Национальная стратегия судостроения Канады